Czajków (gemeente)
 Czajków (powiat Ostrzeszowski)
 Czajków Północny
 Czajków Południowy